Кана́шский райо́н () — административно-территориальная единица в Чувашской Республике России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Канашский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. —  муниципальный район).

Административный центр — город Канаш (не входит в состав района).

География 
Расположен в центральной части Чувашской Республики. На севере граничит с Цивильским и Красноармейским, на юге — с Комсомольским и Ибресинским, на западе — с Вурнарским, на востоке — с Урмарским и Янтиковским районами Чувашии, а также с Кайбицким районом Татарстана. Площадь района — 981,4 км², протяжённость с севера на юг 35 км, с запада на восток — 25 км.

История 
Район образован 5 сентября 1927 года.

2 ноября 1956 года к Канашскому району была присоединена часть территории упразднённого Шихазановского района. 21 июля 1959 года к Канашскому району была присоединена часть территории упразднённого Чурачикского района.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2010 года Канашский район мононационален, абсолютное большинство населения — чуваши (94 %), русскими являются деревни Высоковка Вторая и Дмитриевка.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, район делится на 24 административно-территориальные единицы — сельских поселения.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2022 гг. муниципальный район включал 24 муниципальных образования со статусом сельского поселения, которые к 1 января 2023 года были упразднены и объединены в единый муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Канашском районе (муниципальном округе) расположено 108 населённых пунктов:

Природа 
Канашский район находится в пределах Чувашского плато, расчлененный оврагами, долинами рек. Овраги преимущественно глубокие: 20—35 м, протяженностью 5—10 км. Район беден полезными ископаемыми. Имеется несколько месторождений кирпичных глин и суглинков. Строительные пески залегают в Шихазанском месторождении, расположенном на правом берегу реки Малый Цивиль и к северо-западу от города Канаша. Есть небольшие месторождения торфа, используемого в сельском хозяйстве. Торфяники расположены вдоль Малого Цивиля и Урюма.

Климат района умеренно континентальный с ярко выраженными временами года. Средняя температура января −13 °C, абсолютный минимум составляет −42 °C; средняя температура июля 18,7 °C, абсолютный максимум доходил до 37 °C. За год выпадает в среднем до 500 мм осадков преимущественно в теплый период.

Речная сеть представлена средним течением реки Малого Цивиля и верхними течениями рек Ута и Урюма.

В пределах Канашского района распространены дерново-слабоподзолистые почвы, представленные в южной части района, светло-серые лесные почвы в восточной части, типично серые лесные почвы занимают основную часть района. Тёмно-серые лесные почвы в основном приурочены к долинам рек и занимают 18 % площади района. Выщелоченные чернозёмы небольшими участками распространены на западе и востоке (5 % площади). В ландшафте преобладают пахотные земли на месте сведённых лесов. Лесистость составляет 18 %. Леса имеют островной характер, их основное значение защитное и рекреационное. В лесах преобладает дуб (58 %), имеются значительные площади берёзовых, осиновых, хвойных и липовых насаждений. Все безлесное пространство района распахано. Луга занимают 12 % площади и расположены в пойме Малого Цивиля.

Экономика 
В районе получили развитие как промышленность, так и сельское хозяйство. По промышленному развитию Канашский район занимает ведущее положение в Чувашской Республике, уступая лишь Чебоксарскому району. Основной объём промышленного производства концентрируется в Канаше. Большое развитие здесь получили машиностроение и металлообработка, производство электропогрузчиков, технологической оснастки, токарных инструментов, ремонт вагонов, автомобилей и др., пищевая промышленность: производство хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных, молочных продуктов, напитков; химическая промышленность: производство лакокрасочных изделий, полимерных материалов; лёгкая промышленность: швейное производство, изготовление валяной обуви; производство строительных материалов (кирпич), мебельное производство. Кроме Канаша промышленность получила развитие в сельских поселениях.

Район имеет высокую сельскохозяйственную освоенность. Производство района многоотраслевое. Основная его продукция — мясо, молоко, картофель, хмель, яйцо, зерно. Основная специализация растениеводства — производство зерна, картофеля, хмеля. Животноводство представлено мясо-молочным скотоводством, развитым свиноводством, птицеводством.

Транспорт 
Территорию Канашского района пересекают железные дороги «Нижний Новгород—Канаш—Казань»; «Канаш—Красный Узел»; «Канаш—Чебоксары». Автомагистрали имеют общегосударственное и областное значение: «Цивильск—Ульяновск—Сызрань» (общегосударственного значения); «Урмары—Канаш—Алатырь»; «Шихазаны— Шумерля»; «Канаш—Чебоксары» (областного значения). По этим транспортным путям обеспечиваются внешние и внутренние экономические связи.

Достопримечательности 
 Мокринский железнодорожный мост
 Тобурдановский лес

Символика 
Герб и флаг приняты 25.11.2014

Флаг Канашского района представляет собой «Желтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур из герба Канашского района: белого цветка подснежника поверх зелёного креста, вырезанного голубиными хвостами». Флаг разработан на основании герба муниципального образования Канашский район Чувашской Республики и воспроизводит его символику.

Герб Канашского района. В золотом поле зелёный крест, на каждой стороне каждого плеча углубленно-вырезанный в виде голубиного хвоста. Поверх всего — серебряный цветок подснежника. В левой вольной части — законодательно установленная символика Чувашской Республики.

Известные персоны 
 Макаров, Михаил Петрович (1906—1969) — педагог, историк, государственный и общественный деятель. Народный комиссар, министр просвещения Чувашской АССР (1941—1952). Депутат Верховного Совета Чувашской АССР.
 Ильин, Виктор Алексеевич — депутат (с 1998), руководитель фракции КПРФ (2002—2011) Государственного Совета Чувашской Республики, учился в среднетатмышской школе (Средние Татмыши) с 1974 по 1976 год;
 Владимиров, Юрий Андреевич — советский и российский биолог, доктор биологических наук (1968), профессор, академик АМН СССР.
 Гаврилов, Николай Федорович- (род. 14 сентября 1958 года, с. Янгличи,Канашский р-н, Чувашская АССР) — советский и российский авиатор, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации (2002). Региональный директор ПАО "Авиакомпания «ЮТэйр».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Канашского района